María del Carmen Fonseca-Mora (Huelva, 24 de enero de 1961) es una lingüista, filóloga, investigadora y docente universitaria. En la actualidad ejerce como Catedrática de Universidad (2019) en el Departamento de Filología Inglesa (Lingüística Aplicada) de la Universidad de Huelva, (España).

Primeros años 
Pasó su infancia en Zazenhausen (Stuttgart) Alemania (1963-1974).  El legado de sus padres, emigrantes andaluces en Alemania, y la experiencia vivida a los 8 años con uno de sus profesores germanos,  Herr Drescher,  fueron determinantes en su futuro devenir profesional.  Su profesor Herr Drescher comenzaba sus clases tocando una pieza musical a violín  y las finalizaba haciendo cantar a sus estudiantes canciones del folclore alemán que transmitían cultura y valores. Esta experiencia fue decisiva para despertar su interés por la música y por su potencial en el aprendizaje de idiomas. 

En su niñez aprendió español, alemán, inglés y el suabo, un dialecto del alto alemán (Schwäbisch). El hecho de ser bilingüe (español-alemán) y su facilidad para aprender idiomas le hizo decantarse por carreras universitarias vinculadas con el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Tras finalizar en 1983 la Diplomatura en Magisterio (Especialidad lenguas modernas) en la Escuela Universitaria de Magisterio de Huelva cursa la licenciatura de Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla (1992). Se doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Huelva en 1999 defendiendo la tesis doctoral titulada El papel de la musicalidad del lenguaje en el proceso de adquisición del inglés como segunda lengua  dirigida por la Dra. Jane Arnold Morgan.

Trayectoria profesional 
Su vocación docente la lleva a ejercer profesionalmente en varios niveles del sistema educativo, contando con el rango de funcionaria en  Educación Primaria (en excedencia voluntaria). Durante nueve años trabaja como profesora de francés en Educación Primaria.

En 1989, a petición de la entonces Vicerrectora, Dña. Ana Sánchez Villalva, diseñó el primer plan de estudios de Filología Inglesa, que fue aprobado, y supuso el inicio de los estudios de Filología Inglesa de lo que sería la futura Universidad de Huelva.

Su primer ejercicio profesional en la universidad se produce en 1994 en la licenciatura de Filología Inglesa, en compatibilidad con su docencia como maestra. Desde 1996, en paralelo a la creación de la Universidad de Huelva, accede a la misma por concurso de méritos como funcionaria en Comisión de Servicios en el Departamento de Filología Inglesa, hasta que obtiene la Titularidad de Universidad en 2003. En 2019 accede a la Cátedra de Universidad por concurso-oposición. Desde el año 2003  imparte docencia en programas de máster y doctorado de diferentes universidades españolas (Sevilla, Castilla-La Mancha, Granada, UIMP-Santander). Ha sido profesora visitante en la Universidad de Chester (Reino Unido).

Ha ostentado varios cargos de gestión en la Universidad de Huelva: Directora de Innovación Docente (2005-2009), Vicerrectora de Innovación y Formación Permanente (2009-2012) y Directora del Centro de Investigación "Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social"(COIDESO) en el bienio 2020-2022.

Ha coordinado el Programa de Doctorado “Enseñanza de Lenguas y Canon literario occidental”, donde aunó los distintos programas de Filología Española y sus Didácticas, de Filología Integrada y de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva. Actualmente, participa en los Programas de Doctorados “Lenguas y Culturas” (Interuniversitario Huelva, Córdoba, Jaén y Extremadura) y “Ciencias Sociales y de la Educación” de la Universidad de Huelva.

Ha actuado como asesora en varias instituciones: asesora del British Council para la convocatoria de Bilingual Education Research, asesora de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el estudio de la implantación del Proyecto Lingüístico de Centro y el fomento de la lectura en los centros de educación infantil, primaria y secundaria de la Comunidad autónoma de Andalucía. En 2014/15 fue contratada por las editoriales Edinumen y Cambridge University Press para realizar asesoramiento tecnológico y de innovación para la formación de profesorado de español como lengua extranjera en EE.UU y Canadá.

Desde 2014 es miembro del European Language Council/Le Conseil Européen des Langues creado por la Freie Universität Berlin. Forma parte del Centro de Investigación FLAME (Films, Languages and Media Education) de la Metropolitan de Manchester [1](Reino Unido) y es Miembro de la European Society for Research in Adult Educatiobn (ESREA) desde 2021. También colabora como evaluadora de la ANEP, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Área de Enseñanzas Universitarias, de la Dirección de Evaluación y Acreditación. El Ministerio de Investigación de Polonia (Executive government agency of National Science Centre) Narodowe Centrum Nauki - NCN cuenta con ella como evaluadora.

Su vertiente social la llevan a desempeñar funciones de Vocal Delegada de la AEetc-Huelva , que es una asociación sin ánimo de lucro formada por padres y madres de niños con cáncer cuyo objetivo fundamental es ayudar a los niños supervivientes con las secuelas que les ha provocado el tratamiento oncológico.

Trayectoria Investigadora 
Tiene una dilatada trayectoria investigadora y se encuentra entre las 5.000 mejores investigadoras de España, según la primera edición del Ranking de investigadoras españolas y extranjeras que trabajan en España publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2022.. Es miembro del Centro de Investigación "Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social "(COIDESO). 

Es investigadora de referencia en los estudios sobre la vinculación de la músicacon el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje de lenguas desde un punto de vista afectivo.Su prolífica producción científica (libros, capítulos de libros y artículos), según recoge Google Scholar, asciende a 100  trabajos científicos , que han recibido más de 3.000 citas. Sus investigaciones han aparecido en un número significativo de revistas científicas de alto impacto y en volúmenes editados publicados por Routlegde, Heidelberg Verlag, Sage, Multilingual Matters, Mergablum, Netbiblio, Edinumen, Septem Ediciones, Cambridge Scholars, Oxford, Springer-Nature, entre otros. Ha recibido numerosas invitaciones como conferenciante plenaria de universidades españolas y extranjeras (Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Suecia y EE.UU).

Dirige desde 2002 el Grupo de Investigación ReALL (Research in Affective Language Learning, Código PAIDI-HUM-657), perteneciente al Plan Andaluz de Investigación. Ha liderado el Proyecto "Aptitud musical, fluidez lectora y alfabetización intercultural de estudiantes universitarios europeos" (MusicLang), Ministerio de Economía y Competitividad de España, Proyecto I+D+I, Investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad (2016-2020).

En la actualidad es Investigadora Responsable (IP) del Proyecto "Multialfabetizaciones para adultos en riesgo de aprender idiomas adicionales (MultiLits)", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal Española (2021-2024).

Ha dirigido 13 tesis doctorales [|tesis doctoral|tesis doctorales]  (9 con mención internacional) y 45 trabajos defendidos de investigación de Doctorado y Máster en programas con mención de calidad y de excelencia vinculadas a:  factores afectivos en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, la aptitud musical como factor individual en el aprendizaje de lenguas, el aprendizaje de la lectura en lenguas extranjeras, la enseñanza multimodal en el aprendizaje de lenguas, a innovación docente en la docencia universitaria, la publicación científica: gestión, visibilización y ética y las dificultades comunicativas en el aprendizaje de niños con cáncer infantil.

Ha pertenecido a Comités Editoriales de varias revistas en calidad de Editora Adjunta: Revista Comunicar (2007-2016), Revista Latina de Comunicación Social de la Universidad de la Laguna (2008-2010) y Porta Linguarum: An International and Interuniversity Journal of Foreign Language Didactics, Universidad de Granada (2019-2021). Desde 2017 es Editora Adjunta de la Revista European Journal of Language Policy, University of Liverpool.

Ha divulgado sus investigaciones en diversos programas de televisión y radio..

Premios y reconocimientos 

 2004 Premio Marismas: Mujeres por la Igualdad (Edición II), a la labor desarrollada por El Seminario de Estudios de La Mujer de la Universidad de Huelva. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Huelva.

 2006 Premio "Sello europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2006", a las actividades innovadoras por participar en el "Proyecto piloto de docencia en lengua inglesa 2005/2006", Premio Sello Europeo de Lenguas Modernas 2006, otorgado por la Comisión Europea y el Ministerio de Educación y Ciencia.

 2009 Distinción de Beca de Honor por el compromiso con el campo educativo y universitario, Colegio Mayor San Pablo, Huelva.

 2011 Premio a la investigación en factor relacional, otorgado a la Revista Comunicar por su contribución al conocimiento y al desarrollo de redes de investigación con otros países.

 2011 VIII Premio Universidad Europea de Madrid a la Innovación docente, 2º premio “Aprender comunicando”, un proyecto multidisciplinar de entrenamiento en competencias de comunicación científica, curso académico  2010/2011.

 2019 Premio a la Excelencia Docente, categoría de Innovación Docente, de la Universidad de Huelva 2019.

 2022 I Premio Alma Mater a la Labor Social en la categoría de docente concedido por el Consejo Social de la Universidad de Huelva

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil investigador en ORCID

Mujeres
Nacidos en 1961
Investigadoras de España
Humanidades
Universidad de Huelva
Lingüística aplicada
Filología inglesa
Música